Mehmet Topuz (Yozgat, 7 de setembro de 1983) é um ex-futebolista da Turquia que atuava no meia.

Títulos 
Kayserispor
Copa Intertoto da UEFA - 2006
Copa da Turquia - 2007–08

Fenerbahçe
Campeonato Turco - 2010-11, 2013-14
Copa da Turquia - 2011–12, 2012-13
Supercopa da Turquia - 2009, 2014

Ligações externas 
UEFA
Ogol
Transfer Markt 

Futebolistas da Turquia
Futebolistas do Kayserispor Kulübü
Futebolistas do Fenerbahçe SK
Jogadores da Seleção Turca de Futebol